

Дани сећања 

1480-е пне.